A competição feminina do squash nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ocorreram entre 25 e 27 de julho, no CAR Voleibol em Lima.

Cada Comitê Olímpico poderia inscrever, no máximo, dois atletas competição na competição, que disputaram embates eliminatórios em melhor de cinco games.

Medalhistas

Resultados

Ligações externas
 
 

Eventos do squash nos Jogos Pan-Americanos de 2019